Harkonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harkonsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Harkonsaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar